Black Beauty est un nom ou un surnom anglais signifiant « Beauté noire ».

Sciences et techniques

Biologie 
En horticulture :
 Black Beauty est un cultivar de rosier qui produit des roses noires la première année, puis des roses violettes ;
 Black Beauty (Sambucus nigra f. porphyrophylla 'Gerda') est un cultivar de sureau noir ;
 Black Beauty est un cultivar de courgette.

Pétrologie et planétologie 
 Black Beauty est le surnom de la météorite NWA 7034, l'un des membres de la paire Northwest Africa 7533/7034, d'origine martienne.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Black Beauty est un film américain de Daniel Zirilli, sorti en 2015 (en DVD).
 Black Beauty ou Les Aventures de Black Beauty () est une série télévisée britannique créée par Ted Willis d'après le roman d'Anna Sewell, diffusée initialement en .
 Black Beauty est un film américain réalisé par Ashley Davis, sorti en 2020.

Littérature 
 Black Beauty est un roman d'Anna Sewell, publié en . Dans ce roman, Black Beauty est le nom du personnage principal, un cheval.

Musique 
 Black Beauty est un standard de jazz big band américain, composé par Duke Ellington en 1928.
 Black Beauty: Miles Davis at Fillmore West est un album de jazz fusion de Miles Davis, enregistré en public en 1970.
 Black Beauty est une chanson de Lana Del Rey, enregistrée en .